Artl oder Art’l ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Artl (* 1875), österreichischer Kapellmeister und Komponist
 Fritz Artl (1902–1989), deutscher Jurist
 Heinrich Stanislaus Art’l (1853–1924), deutscher Landtagsabgeordneter 
 Inge M. Artl, Autorin und Übersetzerin